Ducat de Lerma, títol de la noblesa castellana creat l'any 1599
 Toponímia:
 Lerma (Burgos), municipi de la província de Burgos, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Lerma (Itàlia), municipi de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont
 Riu Lerma, riu de Mèxic
 Biografies:
 Joan Lerma i Blasco, polític valencià que fou president de la Generalitat Valenciana (1983-1995)
 Francisco Gómez de Sandoval-Rojas y de Borja, (1599-1625), duc de Lerma
 Josep López de Lerma i López, polític català
 Matilde de Lerma, soprano valenciana
 Pasqual Asins i Lerma, (1896-1948), poeta valencià
 Julián López de Lerma Barahona, futbolista extremeny
 Josep Lozano i Lerma, escriptor valencià
 Diego Antonio Francés de Urritigoiti y Lerma (1603-1682), eclesiàstic i escriptor